Jedlinka steht für:
 Jedlinka (Bardejov), Gemeinde im Kreis Bardejov in der Slowakei
 Naturreservat (prírodná rezervácia) innerhalb des Landschaftsschutzgebiets Vihorlat im Osten der Slowakei
 Jedlinka (Jedlina-Zdrój), deutsch Tannhausen, Dorf in Niederschlesien, Kreis Wałbrzyski, Polen
 Jedlinka (Chorzele), Dorf in der Gemeinde Chorzele, Kreis Przasnyski, Polen